Melong désigne 
 Melong, une commune du Cameroun située dans le département de Moungo.
 Melong II, un village du Cameroun situé dans le département de Moungo.
 Le nom tibétain  signifiant miroir.
 Miroir du Tibet, un journal publié en Inde entre 1925 et 1962 et distribué au Tibet.